Юдовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Юдовка — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Латвия 
 Юдовка (Judovka) — микрорайон Даугавпилса на левом берегу Западной Двины.

Россия 
 Юдовка — деревня в Хомутовском районе Курской области.